Григорьев, Евгений Александрович (1934—2000) — советский киносценарист.
 Григорьев, Евгений Александрович (род. 1947) — учёный, математик, доцент ВМК МГУ.
 Григорьев, Евгений Александрович (род. 1979) — российский кинорежиссёр-документалист, режиссёр театра.